Csehország
Lipná, Hazlov község településrésze
Lipná, Potštát város településrésze